Guaraciaba do Norte kan syfta på:

Brasilien 

 Guaraciaba do Norte (kommun), Ceará, 
 Guaraciaba do Norte (ort), Ceará,